Stünzi ist ein Familienname schweizerischen Ursprungs. 1501 ist der Name Stünzi erstmals in Horgen (Zürich) bezeugt. 

 Christa Stünzi (* 1986), Schweizer Politikerin
 Hans Stünzi (1889–1925), Schweizer Seidenfabrikant
 Hans Stünzi-Stünzi (1851–1908), Schweizer Seidenfabrikant
 Heinz Weinhold-Stünzi (1926–2004), Schweizer Betriebswirtschaftler
 Johannes Stünzi-Kraut (1813–1888), Schweizer Landschaftsmaler und Seidenfabrikant
 Walter Stünzi (1891–1975), Schweizer Seidenfabrikant und Kunstmaler

Stünzi steht für:

 Stünzi Söhne Seidenwebereien